Национальная академия природоохранного и курортного строительства () — высшее учебное заведение существовавшее в 1990—2014 годах. Вошла в состав Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, как Академия строительства и архитектуры КФУ.

История 
 Март 1959 г. в Симферополе создан учебно-консультативный пункт Одесского технологического института пищевой и холодильной промышленности.
 Октябрь 1960 г. Образован Симферопольский общетехнический факультет (СОТФ) (приказ МВССО УССР № 17 от 13.05.1960 г.).
 Октябрь 1962 г. − Июль 1967 г. Михеев Николай Кузьмич, кандидат экономических наук, доцент − декан СОТФ.
 Февраль 1964 г. СОТФ в составе Севастопольского приборостроительного института (приказ МВССО УССР № 23 от 23.01.1964 г.).
 Май 1966 г. СОТФ преобразован в Симферопольский филиал Севастопольского приборостроительного института (СФ СПИ) с вечерним и общетехническим факультетами (приказ МВССО УССР № 323 от 26.05.1966 г.).
 Август 1966 г. Созданный при Севастопольском приборостроительном институте инженерно-строительный факультет был передан СФ СПИ с дневной, вечерней и заочной формами обучения (приказ МВССО УССР № 561 от 19.08.1966 г.).
 Март 1967 г. − Сентябрь 1969 г. Молчанов Олег Иванович, кандидат технических наук, доцент − директор СФ СПИ.
 Сентябрь 1969 г. − Апрель 1973 г. Слепцов Владимир Дмитриевич, кандидат технических наук, доцент − директор СФ СПИ.
 Апрель 1973 г. − Август 1996 г. Трощеновский Анатолий Павлович, кандидат технических наук, доцент − директор СФ СПИ, а с 1982 г. — директор Симферопольского филиала Днепропетровского инженерно-строительного института (СФ ДИСИ).
 Февраль 1982 г. Симферопольский филиал Севастопольского приборостроительного института был передан Днепропетровскому инженерно-строительному институту (приказ МВССО УССР № 48 от 08.02.1982 г.).
 Сентябрь 1990 г. Постановлением Совета Министров от 26.09.1990 г. № 291 на базе СФ ДИСИ создан Крымский институт природоохранного и курортного строительства (КИПКС).
 Октябрь 1996 г. − Июнь 2003 г. Закусилов Николай Александрович, кандидат экономических наук, профессор − ректор КИПКС, а с декабря 1999 г. − ректор Крымской академии природоохранного и курортного строительства (КАПКС).
 Декабрь 1999 г. Постановлением Кабинета Министров Украины от 21.12.1999 г. № 2365 создана Крымская академия природоохранного и курортного строительства (КАПКС).
 Август 2004 г. Указом президента Украины от 21.08.2004 г. Крымской академии природоохранного и курортного строительства присвоен статус Национальной.
 С июня 2003 г. по настоящее время. Федоркин Сергей Иванович, доктор технических наук, профессор − ректор Национальной академии природоохранного и курортного строительства (НАПКС).

4 августа 2014 года вошла в состав Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского.

Примечания

Литература 
 Г. М. Фомин. «Крым: настоящее и будущее», «Таврия», 1995.

Ссылки 
 Официальный сайт НАПКС
 Официальный сайт приёмной комиссии НАПКС
 Лицензия АД № 072682 от 10.09.2012 года

Университеты по алфавиту
Высшие учебные заведения Симферополя
Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского
1990 год в Крыму
Киевский район (Симферополь)